Waynesburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Waynesburg (Indiana)
 Waynesburg (Kentucky)
 Waynesburg (Ohio)
 Waynesburg (Pennsylvania)